Corona ferrea, antica corona dei re d'Italia
 Corona Ferrea (Terra di Mezzo), corona citata nell'opera di J. R. R. Tolkien
 La corona di ferro (1941), film di Alessandro Blasetti
 Ordine della Corona ferrea, ordine cavalleresco istituito nel 1805 da Napoleone Bonaparte